Okraj Haskovo () je eden izmed 28 okrajev v Bolgariji.

Leta 2011 je okraj imel 246.238 prebivalcev na 5.534 km² površine. Glavno mesto okraja je Haskovo.

Upravna delitev 
Okraj Haskovo je razdeljen na 11 občin.

Mesta 
Dimitrovgrad, Harmanli, Haskovo, Ivajlovgrad, Ljubimec, Madžarovo, Simeonovgrad, Svilengrad, Topolovgrad, Meričleri

Demografska slika 
Razvoj prebivalstva

Sklici in opombe

Zunanje povezave 

 Spletni portal

Upravna delitev Bolgarije